Saint Phillips oder St. Phillip’s u. ä. heißen folgende geographische Objekte:

 Parish of Saint Phillip (Antigua und Barbuda), St. Phillip’s [Parish], Verwaltungseinheit von Antigua und Barbuda

Orte:
 St. Phillips (Ort auf Antigua), Ort im St. Philip’s Parish auf der Karibikinsel Antigua
 St. Phillip’s (Neufundland), Ort in Portugal Cove-St. Philip’s, Provinz Newfoundland and Labrador, Kanada 
 St. Philips No. 301, Landgemeinde im Saskatchewan, Kanada 
Baulichkeiten:
 zahlreiche Kirchen des Englischsprachigen, siehe Philippuskirche

Siehe auch: